Леонард Дик () — сценарист и продюсер телевидения, наиболее известен своей работой в сериале «Хорошая жена».

Леонард родился в Торонто, Онтарио, у учился в средней школе при Колледже Верхней Канады, где он был избран главой Дома Говарда и, следовательно, входил в состав Совета Стюардов. Он также учился в Гарвардском университете.

Он работал над первыми двумя сезонами телесериала ABC «Остаться в живых», что принесло ему премию Гильдии сценаристов США (WGA), а также премию «Эмми» за лучший драматический сериал. Дик и состав сценаристов выиграли премию WGA за лучший драматический сериал на церемонии в феврале 2006 года за их работу над первым и вторым сезонами «Остаться в живых». Они также были номинированы на эту же премию в той же категории на церемонии 2007 года за их работу над вторым и третьим сезонами.

Его другие работы включают сериалы «Доктор Хаус», «Менталист», «Криминальные гонки», «Таксист», «Семейный закон» и комедийное скетч-шоу «Безумное телевидение».

Фильмография 
 Остаться в живых (2004) телесериал
 1x17: «В переводе»
 1x21: «Лучшая участь»
 2x02: «По течению»
 2x08: «Столкновение»
 2x13: «Долгая афера»
 2x19: «S.O.S.»
 Доктор Хаус (2004) телесериал
 3x11: «Words and Deeds»
 3x23: «The Jerk»
 4x02: «The Right Stuff»
 4x12: «Don't Ever Change»
 5x20: «Simple Explanation»

Примечания

Ссылки 

Сценаристы телевидения США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Гарвардского университета
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Торонто